Die Abkürzung DBGM steht für

 Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster, siehe Gebrauchsmuster
 Deutsche Blitz-Go-Meisterschaft des Deutschen Go-Bundes, siehe Go (Spiel)

Abkürzung